Aase Simonsen (1962-), femme politique norvégienne ;
 Allan Simonsen (1952-), footballeur danois ;
 Allan Simonsen (1978-2013), pilote automobile danois ;
 Lars Simonsen (1963-), acteur danois ;
 Mikael Simonsen (1882-1950), rameur d'aviron danois ;
 Niels Juel Simonsen (1846-1906), chanteur danois d'opéra, baryton ;
 Ole Løvig Simonsen (1935-), homme politique danois ;
 Palle Simonsen (1933-2014), homme politique danois ;
 Per Ditlev-Simonsen (1932-), homme politique norvégien ;
 Peter Simonsen (1959-), footballeur néo-zélandais ;
 Rob Simonsen (1978-), compositeur américain ;
 Rudolph Simonsen (1889-1947), compositeur danois ;
 Steve Simonsen (1979-), footballeur anglais ;
 Thorkild Simonsen (1926-2022), homme politique danois.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien